

Patronyme 

 Bill Rosenthal, scénariste et producteur américain ;
 Constantin Daniel Rosenthal (1820-1851), peintre et sculpteur roumain ;
 Elizabeth Eaton Rosenthal (1941-), artiste canadienne ; 
 Eric Rosenthal (1905-1983), historien sud-africain ; 
 Franz Rosenthal (1914-2003), orientaliste allemand ; 
 Gert Rosenthal (né en 1935), homme politique guatémaltèque ;
 Harold Rosenthal, assistant sénatorial américain ;
 Horst Rosenthal (1915-1942), dessinateur allemand ;
 Isidor Rosenthal (1836-1915), physiologiste prussien ;
 Jack Rosenthal (1931-2004), scénariste, producteur et réalisateur britannique ;
 Jan Rosenthal (né en 1986), footballeur allemand ;
 Jane Rosenthal (née en 1956), productrice américaine ;
 Jean Rosenthal ou « Cantinier » (1906-1993), résistant français ;
 Jean Rosenthal (1923-2020), traducteur français ;
 Joe Rosenthal (1911-2006), photographe américain, prix Pulitzer ; 
 Joseph Adolph Rosenthal, ou Joseph Rovan (1918-2004), historien français ;
 Katrine Greis-Rosenthal (1985-), actrice danoise ;  
 Laurence Rosenthal (né en 1926), compositeur américain ;
 Léon Rosenthal (1870-1932), critique et historien d'art français ;
 Léonard Rosenthal (1875-1955), homme d'affaires français ;
 Manuel Rosenthal (1904-2003), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Moriz Rosenthal  (1862-1946), pianiste américain ; 
 Moriz Rosenthal (1833-1889), neurologue allemand  ;
 Norman E. Rosenthal, psychiatre sud-africain ;
 Olivia Rosenthal (née en 1965), romancière, scénariste, performeuse et dramaturge française ;
 Philip Rosenthal (né en 1960), scénariste, producteur, acteur et réalisateur américain ;
 Pierre Rosenthal, auteur de jeux ;
 Rachel Rosenthal (1926-2015), artiste américaine :
 Rick Rosenthal (né en 1949), réalisateur américain ;
 Robert Rosenthal (né en 1933), psychologue et universitaire américain ;
 Robert W. Rosenthal (1945 – 2002), économiste américain ;
 Ronny Rosenthal (né en 1963), footballeur israélien ;
 Samuel Rosenthal (1837-1902), maître d'échecs et journaliste franco-polonais ;
 Tatiana Rosenthal (1885-1921), neurologue et psychanalyste russe ;
 Tom Rosenthal (1986-), auteur-compositeur-interprète anglais ;
 Tom Rosenthal (né en 1988), acteur anglais.

Toponyme 
 Rosenthal, localité du comté de McLennan au Texas aux États-Unis.
 Rosenthal, municipalité allemande.
 Rosenthal am Rennsteig, municipalité allemande.
 Rosenthal, quartier de Berlin.

Divers 
 Rosenthal, une entreprise allemande de fabrication de porcelaine.
 Prix Rosenthal, une distinction mathématique.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif